Folgend die Ergebnisse und Platzierungen bei den Commonwealth Games 2006 im Badminton-Herrendoppel.

Ergebnisse

1. Runde 
  Matthew Hughes / Martyn Lewis –  Darron Charles / Rahul Rampersad 2-0
  Hendri Kurniawan Saputra / Ronald Susilo –  Gavin Carter / Clive Dunford 2-0
  Omar Zeeshan / Wajid Ali Chaudhry –  Chetan Anand / Valiyaveetil Diju 0-2
  Ryan Fong / Burty Molia –  Georgie Cupidon / Steve Malcouzane 2-1
  Stuart Brehaut / Travis Denney –  Matthew John Wilkinson / Andrew Fairhurst 2-0
  Dorian James / Chris Dednam –  Stephan Beeharry / Édouard Clarisse 0-2
  Joe Morgan / James Phillips –  Charles Pyne / Garron Palmer 2-0
  Bruce Topping / Mark Topping –  Daniel Shirley / John Moody 0-2
  Edwin Ekiring / Abraham Wogute –  Ghee Ming Fong / Filivai Molia 0-2
  Sanave Thomas / Rupesh Kumar –  Choong Tan Fook / Wong Choong Hann 0-2
  Ross Smith / Glenn Warfe –  Niluka Karunaratne / Chameera Kumarapperuma 2-0
  Anil Seepaul / Kerwyn Pantin –  Victor Munga Odera / Daniel Opondo 2-0

Achtelfinale 
  Chan Chong Ming / Koo Kien Keat –  Matthew Hughes / Martyn Lewis 2-0
  Hendri Kurniawan Saputra / Ronald Susilo –  Chetan Anand / Valiyaveetil Diju 2-0
  Geoffrey Bellingham / Craig Cooper –  Ryan Fong / Burty Molia 2-0
  Stuart Brehaut / Travis Denney –  Stephan Beeharry / Édouard Clarisse 2-0
  Ghee Ming Fong / Filivai Molia –  Kelly Morgan / James Phillips 0-2
  Choong Tan Fook / Wong Choong Hann –  Mike Beres / Bobby Milroy 2-0
  Daniel Shirley / John Moody –  Ross Smith / Glenn Warfe 2-1
  Anil Seepaul / Kerwyn Pantin –  Robert Blair / Anthony Clark 0-2

Endrunde

Weblinks 
 Medaillengewinner der Commonwealth Games
 thecgf.com

Badminton
2006
Badminton 2006
Badmintonwettbewerb in Melbourne